Брасилес има више значења:

 Брасилес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Брасилес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Брасилес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Брасилес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику